Борис Леонидович Огибенин (,  г. в Новосибирске) — советский индолог и лингвист.

Биография 
С 1974 года живёт в Западной Европе, с 1988 года — профессор и заведующий кафедрой санскрита Страсбургского университета (Франция). Основные научные интересы — ведийская филология, сравнительная
индоевропейская филология, буддийский санскрит и сравнительная мифология.

Монографии:

 Семантика мифологических текстов «Ригведы». А. Д. к.филол.н. М., ИНА. 1966.
 Структура мифологических текстов «Ригведы». (Ведийская космогония). М., Наука. 1968. 115 стр. 1500 экз.
 Structure d’un mythe. Le mythe cosmogonique dans le Ṛgveda, Paris-La Haye: Mouton, 1973, 170 стр.
 Essais sur la culture védique et indo-européenne, Pisa: Giardini, 1985, 192 стр.
 La déesse Uṣas. Recherches sur le sacrifice de la parole dans le Ṛgveda, Paris-Louvain: Peeters (Bibliothèque de l'École des Hautes Études Sciences Religieuses, t. LXXXI), 1988, 232 стр.
 Three Studies in Vedic and Indo European Religion and Linguistics («Professor P.D. Gune Memorial Lectures», Fourth Series), Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1990, 44 стр.
 Addenda au «Manuel de la grammaire de la langue sanskrite» de J. Gonda (Addenda et Corrigenda. Index des notions grammaticales. Index des éléments grammaticaux. Index des mots), Paris: Adrien Maisonneuve, 1990, 30 стр. (новое издание: J. Gonda, Manuel de la grammaire de la langue sanskrite, Paris: Adrien Maisonneuve, 1997, стр. 159—173).
 Initiation pratique à l'étude du sanskrit bouddhique, Paris: Picard, 1996, 274 стр.
 Essays in Vedic and Indo-European Culture, Delhi: Motilal Banarsidass, 1998, 257 стр.
 (в соавторстве с Y. Ousaka и M. Yamazaki) Prātimokṣasūtram. Word Index and Reverse Word Index. Tokyo: The Chūō Academic Research Institute, 2001, 68 стр. (Philologica Asiatica, Monograph Series 17).
 (в соавторстве с E. Fauré, Y. Ousaka и M. Yamazaki) Mahāvastu-Avadāna, vol. I, Word Index and Reverse Word Index. Tokyo: The Chūō Academic Research Institute, 2003, 282 стр. (Philologica Asiatica, Monograph Series 20).
 (в соавторстве с E. Fauré, Y. Ousaka и M. Yamazaki) Mahāvastu-Avadāna, vol.II, Word Index and Reverse Word Index. Tokyo: The Chūō Academic Research Institute, 2006, 376 стр. (Philologica Asiatica, Monograph Series 22).
 (в соавторстве с E. Fauré, Y. Ousaka и M. Yamazaki) Mahāvastu-Avadāna, vol.III, Word Index and Reverse Word Index. Tokyo: The Chūō Academic Research Institute, 2007, 391 стр. (Philologica Asiatica, Monograph Series 23).
 Descriptive Grammar of Buddhist Sanskrit. I. The language of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādins Textual Tradition. General Introduction. Sound Patterns. Sandhi Patterns, 453 стр. (в печати)

Статьи (избранные; всего более ста опубликованных статей):

 «La dakṣiṇā dans le Ṛgveda et le transfert de mérite dans le bouddhisme». Indological and Buddhist Studies in Honour of Professor J.W. de Jong, Canberra: Faculty of Asian Studies, 1982, стр. 393—414.

 «From a Vedic Ritual to the Buddhist Practice of Initiation to the Doctrine». Buddhist Studies. Ancient and Modern, Ph. Denwood and A. Pjatigorskij eds., London: Curzon Press, Barnes and Noble, 1983, стр. 107—123.

 «Un thème indo-européen dans le Ṛgveda et dans un jātaka bouddhique». Le comparatisme en histoire des religions. Actes du colloque international de Strasbourg (18-20 septembre 1996) sous la direction de F. Boespflug et F. Dunand, Paris: Les Éditions du Cerf, 1997, стр. 259—277 и 291—294.

 «Lexicon and Grammar in the Texts of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādins». Lexicography in the Indian and Buddhist Cutural Field. Proceedings of the Conference at the University of Strasbourg. 25 to 27 April 1996. Edited by Boris Oguibénine, München: Kommission für Zentralasiatische Studien, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1998, стр.75-87.

 «La 3ème sg. verbale en sanskrit bouddhique». Polytropon. K 70-летию Владимира Николаевича Топорова, Moskva: Indrik, 1998, стр.37-52.

 «Materials for the Lexicography of Buddhist Sanskrit of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādins»(I). Bulletin of the Chūō Academic Research Institute (Chūō Gakujutsu Kenkyujo Kiyō), n° 31, 2002, стр. 44-92.

 «Materials for the Lexicography of Buddhist Sanskrit of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādins»(II). Bulletin of the Chūō Academic Research Institute (Chūō Gakujutsu Kenkyujo Kiyō), n°34, 2005, стр. 45-70.

 «Notes on the Instrumental Case of the Subject/Agent vs. Other Cases in Buddhist Sanskrit». B. Tikkanen and H. Hettrich eds., Themes and Tasks in Old and Middle Indo-Aryan Linguistics (Papers of the 12th World Sanskrit Conference, vol.5), Delhi:Motilal Banarsidass, 2006, стр. 89-119.

 «Притча о блудном сыне». Humanistic Base Texts and the Mahāyāna Sūtras (Studia in Honorem Linnart Mäll), University of Tartu: Centre for Oriental Studies, 2008, стр. 43-60.

 «New Type Word Indexes for the Use in Sanskrit Philology». JIES, vol. 36, 1-2, 2008, стр. 148—162.

 «Védique dhénā, avestique daēnā: examen des critiques de H.-P. Schmidt». Lautgeschichte und Etymologie. Akten der VI. Fachtagung der indogermanischen Gesellschaft. Wien, 24-29. September, 1978. Hrsg. von M. Mayrhofer, M. Peters, Oskar E. Pfeiffer, Wiesbaden: Reichert, 1980, стр. 293—316.

 «L’aspetto semantico dello studio della lingua poetica vedica in relazione al problema della ricostruzione della lingua poetica indoeuropea». Studi italiani di linguistica teorica ed applicata, XI, 1-2-3, 1982, pp. 197–231.

 «Identity and Substitution in the Vedic Sacrificial Ritual. Essay on a Case of Figurative Disguisement of a Formal Scheme». Semiotica, 47, 1-4, 1983, стр. 165—179.

 «La religion du sacrifice védique et le sort de l’officiant et du guerrier dans l’Inde brahmanique». Mito, Storia, Società («Quaderni del Circolo Semiologico Siciliano», 22 23), Palermo, 1987, стр.193-209.

 «Stratégie de l’aède homérique et sacrifice du poète védique. Essai de comparaison des pratiques du langage religieux». Ktema, Civilisations de l’Orient, de la Grèce et de Rome antiques, n° 24, 1999, стр. 55-84.

Индологи Франции
Индологи России
Лингвисты СССР
Лингвисты Франции
Родившиеся в Новосибирске